Sutherland River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Sutherland River (Babine Lake), Zufluss des Babine Lake in British Columbia
 Sutherland River (Cheepash River), linker Nebenfluss des Cheepash River in Ontario
 Sutherland River (Nunavut), Zufluss der Prince Alfred Bay auf Devon Island in Nunavut